Черепін Валентин Тихонович — український фізик, фахівець у галузі фізичного металознавства та фізики поверхонь, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член Нью-Йоркської академії наук, голова Українського вакуумного товариства.
 Черепін Олександр Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черепін Тихон Корнійович — депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
Прізвища